FIG steht als Abkürzung für:

 Fédération Internationale des Géomètres, weltweiter Dachverband der Vermessungsingenieure
 Fédération Internationale de Gymnastique, Internationaler Turnverband
 Festival international de géographie, eine jährlich stattfindende Veranstaltung, in deren Mittelpunkt ein mit jeder Austragung wechselndes geographisches Thema steht, findet im Herbst, meist Anfang Oktober, im französischen Saint-Dié-des-Vosges statt 
 Fidschi, olympisches Mannschaftskürzel (nur 1960 in Verwendung)
 Flughafen-Immobilien-Gesellschaft, siehe Flughafen Zürich #Die ersten Betriebsjahre 
 Flughafen Katourou in Fria, Region Boké, Guinea nach dem IATA-Code

fig steht als Abkürzung für:

 figure, englisch für „Abbildung“, als Dateiendung für Vektorgraphiken; siehe Xfig

Fig ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Fig, Schlagzeuger 

Siehe auch:

FIG